

Film
 Success – film muto del 1913 diretto da Oscar Apfel
 Success – film muto del 1923 diretto da Ralph Ince

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Success  – città della Contea di Clay, Arkansas
 Success  – città della Contea di Coos, New Hampshire

Musica 
 Success  – album delle The Weather Girls del 1983
 Success  – singolo dei Sigue Sigue Sputnik del 1988
 Success  – singolo di Fat Joe del 1995